Vasiljevići je lahko:
 Vasiljevići, Ivanjica (Srbija)
 Vasiljevići, Črna gora